Цадок Домниц (; , род. 15 октября 1933, Тель-Авив) — израильский шахматист, национальный мастер. Один из ведущих шахматистов Израиля 1960—1970-х гг. В 1961 г. поделил 1—3 места в национальном чемпионате с И. Алони и И. Поратом (чемпионом Израиля стал Алони). В составе сборной Израиля участвовал в трех шахматных олимпиадах. Регулярно участвовал в сильных по составу международных турнирах, проводившихся на территории Израиля.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Израиля
Шахматисты XX века